Trechinothus är ett släkte av svampar. Trechinothus ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Trechinothus